

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Doolittle (Missouri)
 Doolittle (Texas)

Overige betekenissen
 Doolittle (album), een muziekalbum van de Pixies uit 1989.
 Eliza Doolittle (personage), een personage uit het toneelstuk  Pygmalion en de musical en film My Fair Lady
 Alfred Doolittle, de vader van het personage Eliza Doolittle
 Eliza Doolittle (1988), een Engelse singer-songwriter
 Eliza Doolittle, een album van de gelijknamige Engelse singer-songwriter
 Jimmy Doolittle (1896-1993), Amerikaans luchtvaartpionier en generaal

Zie ook
 Doolittle Raid